La palabra drusa puede hacer referencia a:

 Geología: conjunto de cristales que cubren la superficie de una roca. Véase explicación en Hábito cristalino.
 Geografía: miembro de la comunidad de los drusos, una confesión surgida del Islam y extendida por varios lugares de Oriente Medio.
 Oftalmología: las drusas son lesiones del ojo propias del envejecimiento.
 Drusa, género de la familia Apiaceae.